Амате Амариљо има више значења:

 Амате Амариљо (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Амате Амариљо (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Амате Амариљо (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Амате Амариљо (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику